Rabilimis är ett släkte av kräftdjur. Rabilimis ingår i familjen Trachyleberididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Rabilimis